Castello (Florence), een wijk in het noordwesten van de Italiaanse stad Florence
Castello (Venetië), de grootste van de zes sestieri van Venetië
Dario Castello, een Italiaanse componist en instrumentalist uit de vroege barokperiode